Myzostoma gopalai är en ringmaskart som beskrevs av Subramaniam in George 1943. Myzostoma gopalai ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gopalai